Eu, símbol de l'europi
 Eu, abreviatura de l'euskera
 .eu, domini de primer nivell territorial per la Unió Europea.
 Eu (Sena Marítim), municipi francès al departament del Sena Marítim dins la regió de l'Alta Normandia.
 EU (Esquerda Unida en gallec), federació del partit polític Izquierda Unida a Galícia.
 EU (European Union en anglès), Unió Europea